Dolphin Island kan syfta på:

Australien 
1 Dolphin Island (ö i Australien), Western Australia,

Kanada 
2 Dolphin Island, British Columbia, ö, 
3 Dolphin Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar